O 2ª Divisão é a segunda competição de clubes de voleibol masculino de Portugal. O Campeonato é organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol (FPV)

Campeonato Nacional da II Divisão masculino

Referências
2018/19: http://www.fpvoleibol.pt/index.php / http://www.fpvoleibol.pt/index.php / https://www.zerozero.pt/edition.php?jornada_in=10&id_edicao=131816&fase=125705 / https://www.zerozero.pt/edition.php?id_edicao=125703

http://www.fpvoleibol.pt/index.php

http://www.fpvoleibol.pt/campeoesnacionais.php

Competições de voleibol masculino de Portugal